Verduzco puede referirse a:

 Abraham Verduzco, doble y actor.

 Jose Luis Verduzco, futbolista.
 Juan Verduzco, actor y comediante.
 Martha Verduzco, actriz.
 Sergio Verduzco, comediante y presentador.
 José Sixto Verduzco, cura.
 Elías Zamora Verduzco, político.
 Adolfo Lugo Verduzco, político.
 José Verduzco Bejarano, militar.
 Fernando Samaniego Verduzco, ingeniero, catedrático, académico e investigador.
 Alonso Gómez-Robledo Verduzco, abogado.